Ансин () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эстелья. Занимает площадь 8,8 км². Население — 393 человека (на 2004 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Ancín

Муниципалитеты Наварры